Чемпионат России по хоккею с мячом 2019/2020 — 28-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2019/2020.

Регламент 
Соревнования проводятся по круговой системе в два круга (регулярный чемпионат). Каждая команда проводит одну игру на своём поле и одну игру на поле соперника. Сроки проведения: с 5 ноября 2019 года по 27 февраля 2020 года. Далее проводятся игры плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Сроки проведения: с 3 по 21 марта 2020 года. В турнире участвует 14 команд.

В плей-офф в 1/4 финала выходят команды, занявшие места с 1 по 8 в регулярном чемпионате, которые и определяют призёров чемпионата. Остальные команды в итоговой таблице чемпионата России сезона 2019/2020 располагаются в соответствии с местами, занятыми по итогам регулярного чемпионата.

Соревнования 1/4 финала проводятся до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своем поле. Итоговые места команд, проигравших в 1/4 финала, определяются по итогам регулярного чемпионата. Команда, занявшая самое высокое место в регулярном чемпионате, занимает 5 итоговое место и т. д. Сроки проведения: 3 и 6 марта (дополнительная игра — 7 марта) 2020 года.

Соревнования 1/2 финала проводятся до двух побед. Первые игру команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле. Сроки проведения: 10 и 13 марта (дополнительная игра — 14 марта) 2020 года.

Команды, проигравшие в играх серии 1/2 финала, проводят между собой две игры за 3 место. Игры проводятся 17 и 20 марта 2020 года.

Финальный поединок состоит из одного матча — 21 марта 2020 года. Место проведения матча определяется на конкурсной основе.

Список участников 

Изменение по сравнению с предыдущим сезоном только одно — не принимает участия в чемпионате красногорский «Зоркий».

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Финал и матч за бронзу 
Финальный матч чемпионата России между командами «СКА-Нефтяник» и «Динамо» (Москва), который должен был пройти в Кемерове 21 марта, перенесли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на более поздний срок. Серия игр за бронзовые медали между «Водником» и «Енисеем» отменена.

Решением Исполкома ФХМР от 7 октября 2020 года были определены победители и призёры чемпионата России сезона 2019/2020. Команды «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Динамо» (Москва) были признаны победителями чемпионата России. Команды «Енисей» (Красноярск) и «Водник» (Архангельск) стали обладателями бронзовых медалей.

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2019−2020 гг.
 Федерация хоккея с мячом России. Календарь чемпионата
 Чемпионат России среди команд Суперлиги 2019—2020. Федерация хоккея с мячом России. Турнирная таблица

Чемпионаты России по хоккею с мячом
2020 год в хоккее с мячом